Carlos II de Hohenzollern-Sigmaringen (en alemán: Karl II. von Hohenzollern-Sigmaringen; Sigmaringen, 22 de enero de 1547-ibidem, 8 de abril de 1606) fue conde de Hohenzollern-Sigmaringen desde 1576 hasta su muerte. Era el quinto hijo varón (aunque el segundo superviviente) del conde Carlos I de Hohenzollern y de Ana, hija del margrave Ernesto de Baden-Durlach.

Biografía 
Inicialmente, fue educado en Viena, y más tarde en Freiburg im Breisgau junto con su hermano mayor, Eitel Federico. Más tarde, asistió al Consejo Áulico en Viena, donde su padre servía como presidente; allí, se ganó la confianza y amistad de Fernando II de Austria (hijo del emperador del Sacro Imperio, Fernando I) y estuvo en su servicio en el Tirol, pudiendo establecer buenas conexiones con el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1570 fue elegido Supremo Capitán y Gobernador en Alsacia. Dos años más tarde, Carlos II asumió la tutela del conde Jakob de Geroldseck.

Bajo el gobierno de su padre, Carlos I, las posesiones del Condado de Zollern (que estaba formado por los distritos de Sigmaringen, Böhringen, Haigerloch y Wehrstein) todavía estaban unificadas. Los tres hermanos mayores recibirían la herencia conjuntamente, pero en 1576 decidieron contraer un pacto de herencia, donde recibieron cada uno una parte económicamente equivalente del condado, fundando las tres líneas de Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Haigerloch y Hohenzollern-Sigmaringen.

Carlos II recibió el distrito de Sigmaringen con los monasterios de Hedingen y Inzigkofen y el Condado de Veringen. Sin embargo, Hohenzollern-Sigmaringen tenía altos impuestos de herencia que pagar al Sacro Imperio Romano Germánico. Un juicio del Reichskammergericht en 1588 afirmaba que el Condado de Sigmaringen era un feudo imperial. No obstante, esta afirmación fue hasta 1806 puesta en cuestión.

Carlos II eligió Sigmaringen como su residencia principal y reconstruyó el Castillo de Sigmaringen. Entre 1576 y 1606, ordenó la construcción de la bóveda en el castillo y una iglesia anexa. En 1589, adquirió el Castillo de Ratzenhofen, en la población de Sigmaringendorf. En 1595 compró el distrito de Krauchenwies, que permaneció estrechamente conectado al Condado de Sigmaringen hasta 1850, cuando fue anexionado por Prusia.

Matrimonio e hijos 
En Múnich, el 18 de enero de 1569, Carlos II contrajo matrimonio por primera vez con Eufrosina (1552-5 de octubre de 1590), hija del conde Federico V de Oettingen-Wallerstein. Tuvieron quince hijos:
 Fernando (24 de agosto de 1571-1 de noviembre de 1571).
 Ana María (1 de junio de 1573-1 de junio de 1598), desposó el 15 de febrero de 1589 a Markus Fugger, señor de Kirchberg-Weissenhorn, en Kirchheim.
 María Magdalena (9 de enero de 1574-2 de enero de 1582).
 Bárbara (11 de enero de 1575-15 de mayo de 1577).
 María Jacoba (3 de enero de 1577-18 de marzo de 1650), desposó el 14 de abril de 1595 a Heinrich Truchsess de Waldburg-Wolfegg.
 Juan (17 de agosto de 1578 - 22 de marzo de 1638), el primer Fürst (príncipe) —elevado en 1623— de Hohenzollern-Sigmaringen.
 Carlos (24 de septiembre de 1579-23 de marzo de 1585).
 Eufrosina (6 de noviembre de 1580-4 de febrero de 1582).
 Eitel Federico (26 de septiembre de 1582-19 de septiembre de 1625), cardenal (1621), obispo de Osnabrück (1623-25).
 María Maximiliana (31 de octubre de 1583-11 de septiembre de 1649), desposó por primera vez el 25 de enero de 1598 a Joaquín Ulrico, Freiherr de Hradce (von Neuhaus), y por segunda vez el 25 de octubre de 1605 a Adán II de Sternberg.
 Ernesto Jorge (7 de mayo de 1585-19 de abril de 1625), desposó el 18 de febrero de 1611 a María Jacoba de Raitenau, con la que tuvo dos hijas.
 María Leonor (29 de octubre de 1586-1668), desposó el 20 de febrero de 1605 a Johann Fugger el Viejo, conde de Kirchberg-Weissenhorn.
 María Sabina (12 de noviembre de 1587-1590).
 Jacobo Federico (9 de agosto de 1589-25 de agosto de 1589).
 María (n. y m. 15 de septiembre de 1590).

En Sigmaringen, el 13 de mayo de 1591, Carlos II contrajo matrimonio por segunda vez con Isabel (1567-8 de mayo de 1620), una hija de Floris, Freiherr de Palant y conde de Culemborg, y viuda del margrave Jaime III de Baden-Hachberg. Tuvieron diez hijos:
 María Isabel (10 de enero de 1592-28 de octubre de 1659), desposó por primera vez el 21 de septiembre de 1608 al conde Juan Cristóbal de Hohenzollern-Haigerloch, y por segunda vez el 14 de octubre de 1624 al conde Carlos Luis de Sulz, Landgraf en Klettgau.
 Jorge Federico (16 de marzo de 1593-9 de mayo de 1593).
 María Salomé (2 de febrero de 1595-10 de noviembre de 1595).
 María Juliana (4 de febrero de 1596-1669).
 Felipe Eusebio (30 de enero de 1597-3 de noviembre de 1601).
 Cristián (n. y m. 3 de febrero de 1598).
 María Cleofa (11 de junio de 1599-26 de febrero de 1685), desposó por primera vez el 6 de noviembre de 1618 al conde Juan Jacobo de Bronckhorst y Anholt, y por segunda vez el 29 de marzo de 1632 a Felipe Carlos, III conde de Arenberg.
 María Cristiana (22 de mayo de 1600-1634).
 María Catalina (24 de noviembre de 1601-1602).
 María Amalia (1 de enero de 1603-?).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Otto Hintze: Die Hohenzollern und ihr Werk 1415-1915. Verlag A. Steiger, Solingen 1982.
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen. Fleischer, Leipzig 1843, p. 263 [retrieved 6 April 2015].
 Günter Schmitt: Sigmaringen. In: Günter Schmitt: Burgenführer Schwäbische Alb. Band 3: Donautal. Wandern und entdecken zwischen Sigmaringen und Tuttlingen. Biberacher Verlagsdruckerei, Biberach 1990, pp. 41–62.
 Eduard Vehse: Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation. Band 40 = Abteilung 6: Geschichte der kleinen deutschen Höfe. Band 6. Hoffmann und Campe, Hamburg 1856, p. 80 [retrieved 6 April 2015].

Enlaces externos 

 The Family tree from the website of Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern

Casa de Hohenzollern-Sigmaringen
Condes de Hohenzollern
Nobles de Alemania del siglo XVI